Симойнш () — фамилия.
 Симойнш, Андре (род. 1989) — португальский футболист, полузащитник.
 Симойнш, Антониу (род. 1943) — португальский футболист и тренер.